Се́рро-Катедра́ль (, также известный как Серро-Кордильера ) — пик в южной оконечности Уругвая, высшая точка страны.

Высота над уровнем моря — 514 метр, относительная высота — 63 м. Вершина горы — высочайшая точка страны. Серро-Катедраль располагается на территории департамента Мальдонадо.

Геологически Серро-Катедраль относится к хребту Кучилья-Гранде, сложенность — гранит и гнейс.

Примечания 

Горы Уругвая
Мальдонадо (департамент)
Высочайшие точки стран мира